Der Name Wulfhelm bezeichnet folgende Personen:
 Wulfhelm (Canterbury), Bischof von Wells und Erzbischof von Canterbury im 10. Jahrhundert
 Wulfhelm (Hereford), Bischof von Hereford im 10. Jahrhundert
 Wulfhelm (Wells), Bischof von Wells im 10. Jahrhundert